

Mjesta
Marburg an der Lahn, grad u Hessenu, Njemačka
Maribor, poznat na njemačkom i kao Marburg an der Drau (Marburg na Dravi)
Marburg, Queensland, grad u Queenslandu, Australija

Osobe 
Konrad von Marburg, njemački inkvizitor
Otto Marburg, austrijski neurolog
Friedrich Wilhelm Marpurg, njemački kritičar, teoretičar i skladatelj